Bier har flere betydninger:

 Langtungebier – Insekter af familien Apidae, herunder:
 Agerhumle
 Brun bi
 Humlebi
 Honningbi
 Bidronningeføde
 Bier (Apiformes) - Insekter af gruppen Apiformes, også betegnet Anthophila.

 Bier er et efternavn:
 Susanne Bier
 Emil Bier